Schorr est un nom de famille porté par plusieurs personnalités :
 Anshel Schorr (1871-1942), compositeur, acteur, parolier et directeur de théâtre
 Friedrich Schorr (1888-1943), chanteur d'opéra hongrois
 Mark Schorr (1953-), écrivain américain, auteur de roman policier
 Michael Schorr (1965-), réalisateur allemand
 Moses Schorr (1874-1941), rabbin, orientaliste et historien polonais
 Otto Zöllner Schorr (1909-2007), botaniste allemand
 Richard Schorr (1867-1951), astronome allemand

Voir aussi

Liens externes